Mary Lou steht für:

 Mary Lou (Band), Indie-Rock-Band aus Bayern
 Mary Lou (Film), deutsches Stummfilmmelodram Friedrich Zelnik (1928)